Сте́фан Бущи́нский (, 26 декабря 1821, с. Молодковичи Подольской губернии Российской империи — 20 октября 1892, Краков) — польский писатель, публицист. Участник польского восстания (1863).

Биография 

Шляхтич герба Стремя. Изучал гуманитарные науки в киевском университете святого Владимира.

В 1862 году, опасаясь последствий преждевременного восстания в Польше, Стефан Бущинский написал и издал на свои средства и распространил брошюру «Терпение или революция». В начале январского восстания 1863 года в Польше активно включился в деятельность заговорщиков.

За участие в восстании после его поражения у Стефана Бущинского было конфисковано имение на Подолье, а сам он, эмигрировавший во Францию, был заочно приговорен царскими властями к смертной казни.

В Париже занялся литературно-публицистической деятельностью.

Был членом историко-литературного общества (с 1867), Краковского научного общества (с 1869) и Польской академии знаний (с 1872).

В 1878 году он вернулся на родину и поселился во Львове, а с 1887 года — в Кракове. Сотрудничал с журналами и газетами «Kraj», «Nowa Reforma», «Ruch literacki».

Умер в Кракове и похоронен на Раковицком кладбище.

Литературно-публицистическая деятельность 
Патриотические и демократические взгляды С. Бущинского нашли отражение в его литературных произведениях. Автор ряда книг и статей политического содержания.

Наиболее важной работой С. Бущинского стала написанная в Париже в 1867 году книга «Падение Европы» (La decadence de l’Europe), среди читателей которой были: Наполеон III, Жюль Мишле и Виктор Гюго. В ней автор подробно описал своё видение будущей единой объединенной Европы, с парламентом в Брюсселе.

Избранная библиография 
 Подолье, Волынь и Украина. Права польской короны на эти края. (1862)
 Падение Европы (Париж, 1867)
 Будущее Австрии (1869)
 Раны Европы. (1875)
 Америка и Европа. (1876)
 Рукопись XX века от рождества Христа. (1881)
 Значение Польши и её борьбы за независимость (1882)
 Защита искаженной нации (1884—1894)
 Славянское дело Польши и права народов (1884)
 Миссия славян и обособленность Руси (1885) и др.

Примечания

Ссылки 
 Powstańca Stefana Buszczyńskiego wizja Europy Wolnych Ojczyzn

Писатели Польши
Польские писатели
Польские повстанцы 1863 года
Публицисты Польши
Члены Польской академии знаний
Выпускники Киевского университета
Похороненные на Раковицком кладбище